Il doppio del Bausch & Lomb Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Sandra Cacic e Mary Pierce erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Lisa Raymond e Rennae Stubbs.

Conchita Martínez e Patricia Tarabini hanno battuto in finale 7–5, 0–6, 6–4 Raymond and Stubbs.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (finale)
 Larisa Neiland /  Olena Tatarkova (semifinali)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (campionesse)
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (quarti di finale)

 Amanda Coetzer /  Anna Kurnikova (quarti di finale) 
 Katrina Adams /  Chanda Rubin (secondo turno) 
 Cătălina Cristea /  Ruxandra Dragomir (quarti di finale) 
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bausch & Lomb Championships 1999